Чемпионат Петрограда по футболу 1922  стал ХХI-м первенством города, проведенным Петроградской Футбол-лигой.

Победителем среди первых команд класса «А» стала команда «Спорт».

Организация и проведение турнира 
В этом сезоне в чемпионате участвовали 26 клубов, разделённых на классы «А», «Б», «В», и «Г» выставлявших от двух до шести команд каждый. Всего на 13 соревновательных уровнях участвовали 73 команды. 

На топ-уровне (I команды класса «А») выступали 6 клубов:

 «Спорт»
 «Коломяги»
 «Унитас»
 «Меркур»
 «Гладиатор»
 «Петровский»

Игры прошли по «круговой системе» в два круга. В случае равенства очков приоритет получала команда с лучшей разницей мячей; но для определения первой и последней команд было предусмотрено проведение дополнительного матча. Команда, занявшая последнее место, играла так называемый «переходной» матч с победителем класса «Б» за право выступать в классе «А» в следующем сезоне.

Ход турнира 
С начала первенства лидировал «Унитас», демонстрировавший слаженную игру, тон в которой задавали братья Василий и Михаил Бутусовы. Шансы «Меркура», уступившего в стартовой игре дома 2:8 «Коломягам», и «Спорта», крупно проигравшего обе игры основным конкурентам,  расценивались поначалу невысоко. Даже уверенная победа 6:3 «Меркура» в последнем матче первого круга, позволившая по его результатам сравняться с «Унитасом», не была поначалу оценена — преимущество последнего в игровом плане выглядело значительным.

С началом второго круга турнирная ситуация усложнилась: «Спорт», крупно обыграв в гостях «Меркур» 5:1 в ответ на крупное поражение в первом круге дома, также вошел в число претендентов на титул. «Унитас», пропустив два матча с аутсайдерами (были сыграны в конце первенства), сумел в непростом матче в Коломягах выиграть за счёт хет-трика Н.Никонова (получившегося своеобразным — он забил прямым ударом с углового, дальним ударом от боковой линии и с пенальти, а затем еще и был удален вместе с коломяжцем Петром Филипповым за драку), потеряв из-за травм до конца чемпионата Василия Бутусова и одного из ведущих полузащитников Николая Феофанова (удельнинцы заканчивали матч ввосьмером). Эти потери оказались невосполнимыми — в следующем туре «Спорт» сумел после хет-трика М.Бутусова в оставшиеся полчаса отыграться благодаря великолепной игре Константина Егорова и победить 4:3. В результате перед заключительными двумя турами триумвират «Унитас» — «Меркур» — «Спорт» имел равные шансы. В последнем туре «Меркур», благодаря отличной игре Петра Григорьева и Леонида Красильникова, сумел "отцепить" из этого трио «Унитас» (4:2), которому не помогли голы австрийца Раймунда Гофмана, заменившего В.Бутусова на месте центрфорварда; «Спорт» же сумел вырвать победу на поле коломяжцев благодаря голу переведенного в этом матче в нападение Ивана Хухтинена — по итогам турнира сохранился паритет.

Дополнительный матч за титул между «Спортом» и «Меркуром», как и предыдущий такой же матч между этими командами в 1915 году, проходил в упорной борьбе. Вновь, как и тогда, тот же "меркурианец" Дмитрий Киселев открыл счёт. Но теперь футболистам «Спорта» довольно быстро удалось сравнять счёт, а ближе к концу встречи, как это бывает в серьезнейших решающих матчах, несколько курьезным голом закончился дальний полуудар-полунавес Павла Батырева, принесший чемпионство «Спорту» спустя восемь лет.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Матчи

Матч «чемпион — сборная»  
В традиционном выставочном "инаугурационном" матче чемпиона со сборной всех остальных клубов поначалу шла упорная борьба. Первый тайм сборная выиграла с минимальным преимуществом, в начале второго тайма «Спорт» сравнял счет, сборная через пару минут вновь вышла вперед и затем... внезапно как на тренировке провела еще четыре мяча, показав вдруг удивительно согласованную игру составленной из разных клубов центровой тройки нападающих (Григорий Иванов — Борис Карнеев — Михаил Бутусов) с молодым центр-хавбеком Владимиром Воногом — лидером «Путиловских» (в то время команды класса «Б») и, в будущем, одним из лучших полузащитников в истории питерского футбола.

Младшие команды класса «А» 
Победители в турнирах младших команд 

 II команды — «Спорт»II
 III — «Унитас»III
 IV — «Петровский»IV
 V и ниже — «Спорт»V

Минорные соревновательные уровни 
Победители в турнирах главных команд классов «Б», «В», «Г»

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
1922 год в футболе